sik (haargroei), haargroei op de kin, 
 Sik (locomotor), een eenvoudig type locomotief, vroeger in gebruik bij de Nederlandse Spoorwegen, 
 Sik (district), een district in Maleisië met als hoofdstad Sik,
 Sik (stad), hoofdstad van het district Sik.

Zie ook 
 Sikh